

Aziende 
 Tesch und Stabenow – azienda leader del mercato dei prodotti chimici tra il 1924 e il 1945 in Germania, distributrice dello Zyklon B usato nei campi di sterminio

Persone 
 Dana Stabenow – scrittrice statunitense
 Debbie Stabenow – politica statunitense